Il toponimo Riofrío può riferirsi a diverse località:

 Riofrío, comune della Colombia nel Dipartimento di Valle del Cauca.
 Riofrío, comune della Spagna nella Provincia di Avila, nella comunità autonoma di Castiglia e León.
 Linares de Riofrío, comune della Spagna nella Provincia di Salamanca, nella comunità autonoma di Castiglia e León.
 Navas de Riofrío, comune della Spagna nella Provincia di Segovia, nella comunità autonoma di Castiglia e León.
 Riofrío de Aliste, comune della Spagna nella Provincia di Zamora, nella comunità autonoma di Castiglia e León.
 Riofrío de Riaza, comune della Spagna nella Provincia di Segovia, nella comunità autonoma di Castiglia e León.
 Riofrío del Llano, comune della Spagna nella Provincia di Guadalajara, nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia.
 Vallejera de Riofrío, comune della Spagna nella Provincia di Salamanca, nella comunità autonoma di Castiglia e León.